Kanton Neustadt steht für die ehemaligen Verwaltungseinheiten:

* Kanton Neustadt (Distrikt Marburg), Verwaltungsbezirk im napoleonischen Königreich Westphalen
 Kanton Neustadt (Distrikt Magdeburg), Verwaltungsbezirk im napoleonischen Königreich Westphalen
 Kanton Neustadt (Distrikt Nordhausen), Verwaltungsbezirk im napoleonischen Königreich Westphalen
 Kanton Neustadt (Donnersberg), Verwaltungsbezirk auf dem Linken Rheinufer im Département du Mont-Tonnerre (Departement Donnersberg), 1798 bis 1814
 Kanton Neustadt (Rheinkreis), Verwaltungsbezirk im bayerischen Rheinkreis, 1816 bis 1852

Siehe auch:
 Kanton Neustadt am Rübenberge